PSL () — самозарядная снайперская винтовка румынского производства. Коммерческие версии этой винтовки известны под обозначениями PSL-54C, Romak III, FPK, FPK Dragunov и SSG-97 (). Несмотря на очевидное внешнее сходство с советской винтовкой СВД, конструкция оружия основана на РПК.

Конструкция 
Снайперская винтовка PSL как собственно и АК использует газоотводную автоматику с длинным ходом газового поршня (в СВД используется автоматика с коротким ходом) и поворотным затвором с двумя боевыми упорами. Конструкция ствольной коробки позаимствованна из  РПК. Ствольная коробка штампованная.

Страны-эксплуатанты 
 : использовался солдатами МПЛА

См. также 
 Застава М76 — снайперская винтовка, разработанная в Югославии на базе автомата Калашникова, адаптированного под более длинные и мощные винтовочные патроны 7,92×57 мм.
 Список снайперских винтовок

Примечания

Ссылки 
 Описание снайперской винтовки PSL на сайте Максима Попенкера world.guns.ru
 Описание снайперской винтовки PSL на сайте weaponland.ru
  Описание снайперской винтовки PSL на сайте calibr.ucoz.ru
 Спецификация тактико-технические характеристики снайперской винтовки PSL на сайте www.arms.home.ro
 
 

Снайперские винтовки
Самозарядные винтовки
Семейство АК
Огнестрельное оружие Румынии
Оружие под патрон 7,62 × 54 мм R
Появились в 1970-е годы в Румынии